Hans Eicke – velocista tedesco
 Theodor Eicke – generale tedesco
 Ulrich Eicke – ex canoista tedesco